Obrázek může být:

 malý obraz
 Obrázek (Lužické hory), skalnatá vyvýšenina u Práchně v Lužických horách (631 m n. m.)
 Obrázek (1012 m n. m.) – hora v Novohradských horách v okrese Český Krumlov

Externí odkazy